Заустинский — фамилия.

Известные представители:
 Заустинский, Михаил Владимирович (?—?) — инженер путей сообщения
 Заустинский, Пётр Фёдорович (1866—?) — генерал-майор